|-
| (37701) 1996 AR8||||13 січня 1996||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (37702) 1996 BB9||||20 січня 1996||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (37703) 1996 CD1||||11 лютого 1996||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (37704) 1996 EK9||||12 березня 1996||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (37705) 1996 GD20||||15 квітня 1996||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (37706) 1996 RN||1996 RN||8 вересня 1996||Сормано||В. Джуліані,Паоло К'явенна
|-
| (37707) 1996 RK3||||15 вересня 1996||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (37708) 1996 RX3||||13 вересня 1996||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (37709) 1996 RL4||||12 вересня 1996||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (37710) 1996 RD12||||8 вересня 1996||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (37711) 1996 RP12||||8 вересня 1996||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (37712) 1996 RD14||||8 вересня 1996||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (37713) 1996 RY22||||13 вересня 1996||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (37714) 1996 RK29||||11 вересня 1996||Обсерваторія Ла-Сілья||Упсала-DLR трояновий огляд
|-
| (37715) 1996 RN31||||13 вересня 1996||Обсерваторія Ла-Сілья||Упсала-DLR трояновий огляд
|-
| (37716) 1996 RP32||||15 вересня 1996||Обсерваторія Ла-Сілья||Упсала-DLR трояновий огляд
|-
| (37717) 1996 RQ33||||11 вересня 1996||Обсерваторія Ла-Сілья||Клаес-Інґвар Лаґерквіст
|-
| (37718) 1996 SR4||||20 вересня 1996||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (37719) 1996 SG6||||18 вересня 1996||Станція Сінлун||SCAP
|-
| 37720 Kawanishi||||23 вересня 1996||Обсерваторія Наніо||Томімару Окуні
|-
| (37721) 1996 TX8||||10 жовтня 1996||Огляд Каталіна||Тімоті Спар
|-
| (37722) 1996 TC13||||12 жовтня 1996||Фарра-д'Ізонцо||Фарра-д'Ізонцо
|-
| (37723) 1996 TX28||||7 жовтня 1996||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (37724) 1996 TP30||||7 жовтня 1996||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (37725) 1996 TA35||||11 жовтня 1996||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (37726) 1996 TK36||||12 жовтня 1996||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (37727) 1996 TE39||||8 жовтня 1996||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (37728) 1996 TG39||||8 жовтня 1996||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| 37729 Акіратакао (Akiratakao)||||14 жовтня 1996||Обсерваторія Ґейсей||Тсутому Секі
|-
| (37730) 1996 TA55||||10 жовтня 1996||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (37731) 1996 TY64||||5 жовтня 1996||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (37732) 1996 TY68||||10 жовтня 1996||Обсерваторія Ла-Сілья||Клаес-Інґвар Лаґерквіст
|-
| (37733) 1996 UD1||||16 жовтня 1996||Чорч Стреттон||Стівен Лорі
|-
| (37734) 1996 UR3||||30 жовтня 1996||Сормано||А. Теста,В. Джуліані
|-
| (37735) 1996 VL||1996 VL||1 листопада 1996||Коллеверде ді Ґвідонія||Вінченцо Касуллі
|-
| 37736 Яндл (Jandl)||||15 листопада 1996||Обсерваторія Клеть||Яна Тіха,Мілош Тіхі
|-
| (37737) 1996 VS13||||5 листопада 1996||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (37738) 1996 VM14||||5 листопада 1996||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (37739) 1996 VC15||||5 листопада 1996||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (37740) 1996 VU29||||7 листопада 1996||Обсерваторія Кушіро||Сейджі Уеда,Хіроші Канеда
|-
| (37741) 1996 WR1||||30 листопада 1996||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (37742) 1996 WB2||||30 листопада 1996||Астрономічна обсерваторія Мадонни Доссобуоно||Л. Лей
|-
| (37743) 1996 XQ||1996 XQ||1 грудня 1996||Обсерваторія Тітібу||Наото Сато
|-
| (37744) 1996 XU14||||8 грудня 1996||Огляд Каталіна||Карл Гердженротер
|-
| (37745) 1996 XD22||||8 грудня 1996||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (37746) 1996 XD32||||14 грудня 1996||Обсерваторія Тітібу||Наото Сато
|-
| (37747) 1996 YS||1996 YS||20 грудня 1996||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (37748) 1997 AF2||||3 січня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| 37749 Umbertobonori||||12 січня 1997||Обсерваторія Сан-Вітторе||Обсерваторія Сан-Вітторе
|-
| (37750) 1997 BZ||1997 BZ||19 січня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (37751) 1997 CH1||||1 лютого 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (37752) 1997 CR12||||3 лютого 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (37753) 1997 CO13||||7 лютого 1997||Обсерваторія Клеть||Обсерваторія Клеть
|-
| (37754) 1997 CX15||||6 лютого 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (37755) 1997 EA||1997 EA||1 березня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (37756) 1997 EH11||||3 березня 1997||Фарра-д'Ізонцо||Фарра-д'Ізонцо
|-
| (37757) 1997 EG26||||4 березня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (37758) 1997 EB36||||4 березня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37759) 1997 EL36||||4 березня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37760) 1997 EG41||||10 березня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37761) 1997 EN51||||5 березня 1997||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (37762) 1997 GU1||||2 квітня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (37763) 1997 GB3||||7 квітня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (37764) 1997 GT3||||2 квітня 1997||Обсерваторія Кітамі||Кін Ендате,Кадзуро Ватанабе
|-
| (37765) 1997 GF11||||3 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37766) 1997 GM11||||3 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37767) 1997 GP16||||3 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37768) 1997 GV16||||3 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37769) 1997 GJ18||||3 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37770) 1997 GQ21||||6 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37771) 1997 GQ22||||6 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37772) 1997 GF23||||6 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37773) 1997 GY24||||7 квітня 1997||Обсерваторія Ґудрайк-Піґотт||Маркус Чемберлен
|-
| (37774) 1997 GC25||||7 квітня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (37775) 1997 GY26||||7 квітня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (37776) 1997 GW28||||8 квітня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (37777) 1997 GE32||||12 квітня 1997||Обсерваторія Мальорки||Альваро Лопес-Ґарсіа,Рафаель Пачеко
|-
| (37778) 1997 HE2||||29 квітня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (37779) 1997 HE10||||30 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37780) 1997 HO11||||30 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37781) 1997 HB13||||30 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 37782 Jacquespiccard||||3 травня 1997||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (37783) 1997 MP2||||28 червня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37784) 1997 SY2||||23 вересня 1997||Фарра-д'Ізонцо||Фарра-д'Ізонцо
|-
| (37785) 1997 SL15||||27 вересня 1997||Коссоль||ODAS
|-
| 37786 Токіконаруко (Tokikonaruko)||||30 вересня 1997||Моріяма (Сіґа)||Ясукадзу Ікарі
|-
| (37787) 1997 SX24||||30 вересня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| 37788 Сухан (Suchan)||||25 вересня 1997||Обсерваторія Ондржейов||Обсерваторія Ондржейов
|-
| (37789) 1997 UL16||||23 жовтня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (37790) 1997 UX26||||27 жовтня 1997||Обсерваторія Ла-Сілья||Упсала-DLR трояновий огляд
|-
| (37791) 1997 VB4||||7 листопада 1997||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (37792) 1997 VQ7||||2 листопада 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (37793) 1997 WE||1997 WE||18 листопада 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (37794) 1997 WP7||||19 листопада 1997||Обсерваторія Наті-Кацуура||Йошісада Шімідзу,Такеші Урата
|-
| (37795) 1997 WC8||||24 листопада 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (37796) 1997 WK13||||24 листопада 1997||Обсерваторія Наті-Кацуура||Йошісада Шімідзу,Такеші Урата
|-
| (37797) 1997 WU15||||23 листопада 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (37798) 1997 WU24||||28 листопада 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (37799) 1997 WC31||||29 листопада 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37800) 1997 WW36||||29 листопада 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

37700